Joan de Palau (bisbe), bisbe d'Elna al segle XVI
 Joan de Palau i Soler (Mataró, 1832 – 1881), eclesiàstic català, vicari capitular de Solsona entre 1853 i 1857
 Joan de Palau i Buxó (Flaçà, 1919 – Banyoles, 1991), pintor paisatgista i professor d'art 
 Joan de Palau i Catà, erudit mataroní del .
 'Joan Palau', eclesiàstic mallorquí del , catedràtic a la Universitat de Barcelona, vicari general de la diòcesi de Sevilla i visitador del Perú
 Pere Joan Palau, alcalde de Sentmenat pels voltants de 1618
 Joan Palau Comas (Eivissa, 1926 – València, febrer del 2002), estudiós eivissenc. Aplegà una gran col·lecció de llibres sobre les Pitiüses, que llegà a l'Arxiu Històric d'Eivissa
 Joan Palau Francàs (Ripoll, 10 de novembre del 1929), directiu del món dels esports, especialment al dels minusvàlids físics
 Joan Palau i Masana (Vilafranca del Penedès, 1963), actor i ballarí, i professor 
 Joan Palau i Miralles (Gandesa, 1867 – Tarragona, 1936), alcalde d'Amposta
 Joan Palau i Ramírez, geòleg doctorat per la universitat de Barcelona (1997), autor de diverses publicacions especialitzades
 Joan Palau i Vera (?, 1875 – Barcelona, 1919), pedagog, vinculat a la Institución Libre de Enseñanza, experimentador del mètode Montessori i autor de diverses obres didàctiques. Actualment es lliura el Premi Joan Palau Vera per a treballs de recerca d'estudiants de batxillerat, promogut per la Societat Catalana de Geografia (primera edició 2004, de convocatòria anual)